Sport
 Red Army az angol Manchester United szurkolói csoportja
 Red Army a hercegovinai Velež Mostar szurkolói csoportja
Művészet
 Red Army Ralph Peters 1989-es regénye
 Vörös Hadsereg (Red Army)'', 2014-es dokumentumfilm a szovjet jégkorong-válogatottról